Gando désigne:
 Gando, une localité du Burkina Faso
 Gando, une localité de la Grande Canarie
 Gando, une localité du Togo
 Gando (ou Gwandu), une localité du Nigéria, dans le Kebbi
 Gando, ou , une région de Jilin, en Chine
Gando, série télévisée iranienne.
 les Gando, une population du nord-Bénin.
Homonymie de localités